Gutkeled nembeli Báthori-család somlyói ága
somlyói Báthory István (1477–1534), erdélyi vajda. Somlyói Báthori Szaniszlófi Miklós (1462–1500) és losonci Bánffy Zsófia fia, Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király apja.
somlyói Báthory István (1533–1586) erdélyi fejedelem, lengyel király, Báthory István (1477–1534) erdélyi vajda és Thelegdy Katalin fia.
somlyói Báthory István (krasznai főispán, 1553–1601), Báthory András († 1563) szatmári kapitány és Majláth Margit fia, Báthory István (1477–1534) erdélyi vajda unokája, Báthory András erdélyi fejedelem bátyja, Báthory Gábor fejedelem apja.

Gutkeled nembeli Báthori-család ecsedi ága
ecsedi Báthori István (?–1444) országbíró, ecsedi Bátori János és szántói Pető Katalin fia, az 1430-ban született István vajda apja, a várnai csatában esett el
ecsedi Báthori István (1430–1493) országbíró, asztalnokmester, tárnokmester, erdélyi vajda és a székelyek ispánja, a kenyérmezei csata egyik hadvezére. A Várnánál elesett Báthori István († 1444) korábbi országbíró és Butkai Borbála fia. 
ecsedi Báthori István (1480-as évek közepe–1530) nádor, temesi főispán, a mohácsi csata résztvevője, ragadványneve „a sánta”. Ecsedi Báthori András († 1495) és Rátóti Julianna fia.  
ecsedi Báthori István (1555–1605) országbíró, az ecsedi ág utolsó férfi tagja. Bátori (ecsedi) Báthori György († 1570) és somlyói Báthory Anna fia.

más Báthory István
Báthory István (1835–1901) orvos
Báthory István (1873–1949) építész
Báthory István (1925) síelő

más
Bátori István (16. század) református pap
Bátori István (1947) atléta, rövidtávfutó
Bátory István (1869–1929) építész